Sztuhna, folyó Ukrajna Kijevi területén
Sztuhna, vasútállomás Ukrajna Kijevi területén
Sztuhna, lövegcsőből indítható irányított páncéltörő rakéta
Sztuhna-P, ukrán páncéltörő rakétarendszer